Кардиле () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кардиле, Антонио (1914—1986) — итальянский, художник, представитель современного движения Римской Школы.
 Кардиле, Винченцо (1761—1837) — каноник кафедрального собора Палермо.